Telos è (τέλος) un termine greco che significa: "scopo," "fine," o "obiettivo". Può essere riferito ad uno dei seguenti argomenti:

Aziende 
 Telos (società), un appaltatore della difesa e di business software a Ashburn, Virginia
 Telos Alliance, un produttore di attrezzature per emittenti
 Telos Publishing, una casa editrice che si occupa in primo luogo di horror/ fantasy e guide ai programmi non ufficiali

Riviste 
 Telos – rivista statunitense di politica ed economia
 TELOS – Revista de Comunicación, Tecnología y Sociedad, una rivista sulla comunicazione e l'innovazione pubblicata dalla Fundación Teléfonica

Informatica 
 Telos (informatica), un linguaggio di rappresentazione della conoscenza basato sulla logica
 TELOS, acronimo di Sistema oggetto della EuLisp

Televisione 
 Telos – pianeta dell'universo di Guerre stellari
 Telos (Doctor Who), un pianeta nella serie televisiva Doctor Who
 T-elos, un antagonista nella serie di videogiochi Xenosaga

Altro 
 Telos (filosofia), la dottrina filosofica dello scopo; legata alla teleologia, lo studio del progetto, lo scopo e l'intento
 Telos – isola dell'Egeo, conosciuta anche come Piscopi
 Telos(lago), nei boschi a nord del Maine
 TELOS (project management), un acronimo utilizzato in Project Management per quanto riguarda gli studi di fattibilità
 "Telos", una canzone dall'album The Parallax II: Future Sequence della band progressive metal americano Between the Buried and Me